Kṛṣṇa – divinità induista

Cinema 
 Krishna – film del 1996 diretto da S. Deepak
 Krishna – film del 2006 diretto da Aman Khan
 Krishna – film del 2007 diretto da M.D. Sridhar

Altro 
 Krishna – fiume dell'India
 Krishna – nome proprio di persona indiano maschile
 Krishna – attore indiano
 Krishna – personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco